Вогнева міць це військове поняття що базується на спроможності направити велику кількість металу на ворога чи його позиції.

Вогнева міць чи Вогнеміць може також відноситиь до:
 Manny Pacquiao vs. Miguel Cotto, боксерський двобій 2009 року
 Firepower (film), фільм 1979 року за участю Софі Лорен, Джеймса Кобурна, О.Дж. Сімпсона, Елі Валлах та Віктора Матура
 Firepower (comics), супер-лиходій Marvel Comics
 Firepower (pinball), пінбольна гра 1980 року розроблена Стівом Рітчі та випущена Вльямсом
 Fire Power (video game), танкова екшн гра для Amiga та DOS
 Firepower (computer game), пакет розширення дя Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe Майкрософту
 Firepower – The Royal Artillery Museum, військовий музей у Вулвіч, Лондон, Англія
 Chrysler Firepower, концепт-кар заснований на Dodge Viper, що випускається під брендом Chrysler
 "FirePower", пісня гурту Raven з альбому 1982 гоку Wiped Out
 Firepower International, Австралійська компанія паливних брикетів
 "Fire Power", пісня американського електронного артиста Wolfgang Gartner з синглу 2009 року "Fire Power/Latin Fever"